L'édition 2004 du tournoi de tennis de Sankt Pölten se déroule du 17 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP International Series. Filippo Volandri remporte l'épreuve en simple, Mariano Hood et Petr Pála celle en double.

Lauréats 
Filippo Volandri remporte le  en simple de sa carrière en battant en finale Xavier Malisse.

En double, Mariano Hood et Petr Pála remportent leur  ensemble en battant en finale les Tchèques Tomáš Cibulec et Leoš Friedl. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline. Petr Pála avait déjà remporté les éditions 2001 et 2002 avec son compatriote David Rikl.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Sankt Pölten
 Saison 2004 de l'ATP
 Tournois ATP International Series

Liens externes

Navigation 

Tennis masculin en 2004
ATP 2004
Sport en Autriche en 2004
Tennis en mai 2004